2 miejscowości w Polsce:
 Pietrzykowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Pietrzykowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek